

Догађаји

Рођења

Смрти

Дани сећања

880-е пне.